

Прізвище 
Спаська — прізвище, жіноча форма прізвища Спаський.
 Спаська Ганна Олександрівна — полковник медичної служби, кандидат медичних наук, кавалер ордена княгині Ольги 3-го ступеня
 Спаська Євгенія Юріївна (1891—1980) — український етнограф, мистецтвознавець, дослідник української, кримськотатарської, казахської та киргизької етнографії.

Топонім 

 Спаська — село в Україні, в Чернівецькому районі Чернівецької області.
Станції
 «Спаська» — станція Петербурзького метрополітену.
Річки
 Спаська — річка в Росії, притока Спасски

Див. також 
 Спаська вулиця
 Спаська вежа (значення)
 Спаський
 Спаське
 Спайська — річка в Росії, притока Лялі

Примітки